Op 8 september 1987 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. Hoewel de sociaaldemocraten de grootste partij bleven in het Folketing met 54 van de 179 zetels, kon de door de Conservatieve Volkspartij geleide coalitie aan de macht blijven. De opkomst was 86.7% in Denemarken, 68.9% in de Faeröer en 44.9% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1987